Balgonie est un nom pouvant désigner:

Toponyme
Balgonie, ville de la Saskatchewan au Canada

Autre
, château près de Glenrothes dans le Fife en Écosse